Панова — деревня в Тобольском районе Тюменской области, входит в состав Ушаровского сельского поселения.

Находится на берегу реки Островная.

Население

Примечания 

Населённые пункты Тобольского района